A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2013 foi a 14º temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O alemão Mike Rockenfeller conquistou o título.

Times e pilotos

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2013 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2013